Wiederstein steht für:

 Wiederstein, Ortsteil von Neunkirchen (Siegerland) in Nordrhein-Westfalen

Wiederstein ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Wiederstein (* 1971), deutscher Fachbuchautor und Referent
 Michael Wiederstein (* 1983), deutscher Journalist und Literaturkritiker